Ге́рхард Мю́ллер (, ; ) — западногерманский футболист, чемпион мира и Европы, трёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Играл на позиции нападающего за мюнхенскую «Баварию» и сборную ФРГ. Один из лучших бомбардиров в истории футбола.

На международном уровне в сборной ФРГ он забил 68 голов в 62 матчах, а на клубном уровне за 15 лет в мюнхенской «Баварии» он забил 365 голов в 427 матчах Бундеслиги, став и оставаясь рекордсменом этой лиги. В 74 европейских клубных матчах он забил 65 голов. Мюллер располагается на 21-м месте в списке лучших бомбардиров в сборных за всё время, несмотря на то, что сыграл меньше матчей, чем любой другой игрок из 48 лучших. Среди лучших бомбардиров он занимает третье место по показателю голов за матч.

В 1970 году Мюллер был назван европейским футболистом года. После успешного сезона в мюнхенской «Баварии», на чемпионате мира 1970 года он забил 10 голов, взяв Золотую бутсу как лучший бомбардир турнира. На чемпионате Европы 1972 он стал лучшим бомбардиром, забив два гола в финале. Два года спустя он забил четыре гола на чемпионате мира, включая победный гол в финале.

С 14 голами на мундиалях Мюллер 32 года держал рекорд по количеству забитых мячей. В 1999 году он занял девятое место на выборах «Европейского игрока столетия» и был признан 13-м на выборах «Игрока столетия», проводимых Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). В 2004 году Пеле включил Мюллера в список ФИФА 100.

Биография 
Герд Мюллер родился 3 ноября 1945 года в немецком городе Нёрдлинген. Его отец Хайнрих Мюллер работал водителем грузовика, мать Каролина (в девичестве Юнг) была домохозяйкой. Герд был младшим из шести детей в семье.

Играть в футбол Мюллер начал в шесть лет и очень увлёкся этим занятием. В 15 лет после смерти отца ему пришлось бросить школу и идти работать на ситценабивную фабрику, однако всё свободное время Герд посвящал своему хобби.

Клубная карьера 

Профессиональную футбольную карьеру Мюллер начал в 1960 году в клубе «ТСВ 1861». В 1964 году он перешёл в «Баварию», выступавшую тогда в зоне Юг региональной лиги, которая в то время была на один уровень ниже Бундеслиги. Партнёрами Герда по команде стали будущие звёзды немецкого футбола Франц Беккенбауэр и Зепп Майер. Через сезон клуб вышел в Бундеслигу и больше ни разу её не покидал.

С «Баварией» Мюллер выиграл почти все возможные трофеи европейского футбола 1960-х и 1970-х годов. Причём во всех этих победах сам Герд сыграл существенную роль. В 427 матчах Бундеслиги он забил 365 голов (на 97 больше, чем идущий на втором месте Клаус Фишер). В сезоне 1971/72 забил 40 голов и установил рекорд Бундеслиги по результативности за сезон, который удерживался до тех пор, пока Роберт Левандовский в сезоне 2020/21 не забил 41 гол. Кроме того, долгое время Мюллеру принадлежал единоличный рекорд еврокубков: 69 голов в 77 матчах (20 октября 2010 года рекорд был побит испанцем Раулем). Также Герд забил семь голов в Кубке ярмарок 1970/71, однако этот турнир не проводился под эгидой УЕФА. Он был рекордсменом по количеству голов за календарный год, забив 85 голов в 1972 году, пока его общее количество голов не было превзойдено в 2012 году Лионелем Месси.

В 1979 году Мюллер уехал в США, где отыграл три сезона за клуб «Форт-Лодердейл Страйкерс», выступавший в Североамериканской футбольной лиге, и забил 40 мячей, а также стал финалистом Соккер Боула 1980 года, где «Страйкерс» проиграли «Нью-Йорк Космос» со счётом 0:3.

Карьера в сборной 
За национальную сборную ФРГ Мюллер дебютировал 12 октября 1966 года в товарищеском матче против сборной Турции. Всего он сыграл 62 матча и забил 68 мячей. Мюллер является одним из немногих футболистов (сыгравших более 50 матчей), количество голов которых превысило количество матчей с участием этих игроков.

Последним матчем для футболиста стал финал домашнего чемпионата мира 1974 года. В матче, проходившем в Мюнхене 7 июля, ФРГ победила сборную Нидерландов со счётом 2:1, причём победный гол забил именно Мюллер. Впоследствии своё решение завершить карьеру в сборной в возрасте 28 лет Герд объяснял желанием больше проводить времени с семьёй. Ряд экспертов считает, что Мюллеру вполне по силам было забить 100 мячей за сборную, ведь в 1974—1978 годах он продолжал регулярно забивать за «Баварию» как в чемпионате, так и в еврокубках.

Долгое время Мюллеру принадлежал рекорд по количеству голов, забитых на чемпионатах мира, пока на чемпионате 2006 года Роналдо не превзошёл это достижение. Он был лучшим бомбардиром немецкой сборной в течение почти 40 лет, пока его не превзошел Мирослав Клозе в 2014 году, хотя Клозе потребовалось более чем вдвое больше матчей за сборную, забив свой 69-й гол в своём 132-м матче.

После футбола 

После завершения карьеры в 1982 году Мюллер впал в депрессию и пристрастился к алкоголю, постоянно впадая в запои. Бывшие партнёры Герда по клубу уговорили его пройти реабилитационное лечение и дали работу тренера любительской команды «Баварии».
Adidas выпустил коллекцию одежды под именем Герда Мюллера.

Также при поддержке Мюллера была создана онлайн-игра в жанре футбольного менеджера PerfectGoal, стартовавшая 1 октября 2009 года.

В 2015 году Герд попал в дом престарелых, он страдал болезнью Альцгеймера.

15 августа 2021 года Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет.

Личная жизнь 
Герд был разведён, у него есть дочь.

Характеристика 
Мюллер был небольшим, приземистым плотно сбитым игроком, не похожим на быстрого бегуна. Однако он умел чрезвычайно быстро ускоряться на небольшие расстояния, отлично играл головой и имел феноменальное голевое чутьё.

Достижения

«Бавария» 
 Чемпион ФРГ (4): 1969, 1972, 1973, 1974
 Обладатель Кубка ФРГ (4): 1966, 1967, 1969, 1971
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (3): 1974, 1975, 1976
 Обладатель Кубка кубков УЕФА: 1967
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1976

ФРГ 
 Чемпион мира: 1974
 Чемпион Европы: 1972
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1970

Индивидуальные 
 Обладатель «Золотого мяча»: 1970
 Обладатель «Золотой бутсы» (2): 1970, 1972
 Футболист года в Германии (2): 1967, 1969
 Лучший бомбардир чемпионата ФРГ (7): 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978
 Лучший бомбардир Кубка ФРГ (3): 1967, 1969, 1971
 Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов (4): 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1976/77
 Лучший бомбардир чемпионата мира: 1970
 Лучший бомбардир отбора к чемпионату Европы 1972 (7 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1972 (4 гола)
 Лучший бомбардир в истории чемпионата ФРГ: 365 голов
 Лучший бомбардир в истории Кубка ФРГ: 78 голов 
 Лучший бомбардир в истории «Баварии»: 571 гол
 Входит в символическую сборную чемпионата мира: 1970
 Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА: 1972
 Рекордсмен «Баварии» по количеству голов во всех турнирах за один сезон: 67 голов
 Рекордсмен среди немецких футболистов по голам в еврокубках: 66 голов
 Орден «За заслуги» (ФИФА): 1998
 Входит в список ФИФА 100
 Обладатель премии Golden Foot (в номинации «Легенды футбола»): 2007
 Обладатель премии Bravo Otto: Золотая статуэтка: 1973, 1974; Серебряная статуэтка: 1975; Бронзовая статуэтка: 1972, 1976
 Легенда по версии МФФИИС

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Подробная статистика 

Источники:

См. также 
 Список футболистов, забивших 50 и более голов за национальную сборную
 Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате
 Список футболистов, забивших 500 и более голов

Примечания

Ссылки 
 Portrait of Gerd Müller on the FIFA World Cup site 
 Статистика на RSSSF.com

Футболисты Германии
Футболисты года Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «ТСВ 1861»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1977—1983)
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Обладатели «Золотого мяча»
ФИФА 100
Обладатели «Золотой бутсы»